Добринський: прізвище та топонім.

Відомі носії 
 Добринський Олександр Григорович (1905-1992) — радянський воєначальник, генерал-майор артилерії.
 Добринський Ісаак (1891-1973) — французький художник, пейзажист, портретист.
 Добринський Павло Михайлович (1764-1833) — російський державний діяч, губернатор Мінської і Вятської губерній.

Топоніми 
 Добринський — район у Липецькій області.
 Добринський — радгосп в Добринському районі Липецької області.

Див. також 
 Добринський (Ханти-Мансійський автономний округ)
 Добринський кантон
 Добжинський Орден
 Добринський район
 Добринський район (Волгоградська область)
 Добринський район (Липецька область)